Киммерик (также — Киммерида, Химерион, , ) — древний греческий город в Крыму, на южном побережье Керченского полуострова, на западном склоне горы Опук, примерно в 50 километрах к юго-западу от современной Керчи. Не следует путать с одноимённым греческим поселением (также называемым Киммерием, Киммерийским селением, Керберием), расположенным в устье Азовского моря на северо-западном берегу Таманского полуострова.

Город был основан милетскими колонистами в V веке до нашей эры и процветал в начале христианской эры. Его название может относиться к ранним киммерийским поселениям. Киммерик защищал Боспорское царство от скифов. Его стены достигали от 2,5 до 3,5 метра в толщину. В середине III века н. э. Киммерик был разграблен готами, но частью городское поселение сохранилось до конца эпохи Римской империи.

Исследования проводили: в 1820-е годы П. Дюбрюкс, Ю. Ю. Марти (1927), И. Б. Зеест (1947-50), И. Т. Кругликова (1950, 1951), В. К. Голенко (1989-94).

В 1947-49 годах и 1950—1951 годах тут работала экспедиция Института истории материальной культуры под руководством доктора искусствоведения Ираиды Борисовны Зеест.

С октября 2015 года Археологический комплекс «Киммерик» является объектом культурного наследия федерального значения.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20090911103813/http://speedtor.ru/post_1223038756.html
 http://opuk.com.ua 

Древнегреческие колонии в Крыму
Древняя история Крыма
Города Боспорского царства
Исчезнувшие города Крыма